Томас, Карла:
 Томас, Карла (род. 1985) — американская баскетболистка.
 Томас, Карла (род. 1942) — американская певица.